Исмар может означать:

 Исмар или Измарос — гора.
  — древний город.
  — мифологический персонаж.

См. также 
 Иммарад
 Митрикос